Laguna de Mar Chiquita (Buenos Aires)
 Laguna Mar Chiquita (Junín)